Langensee bezeichnet:

 Langensee (Gülzow-Prüzen), ein Ortsteil der Gemeinde Gülzow-Prüzen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Langensee (Holstein), ein See in der Holsteinischen Schweiz
 Langensee, Alternativname des Langen Sees bei Karlstein am Main im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Langensee (Kleines Wiesental), ein Ortsteil der Gemeinde Kleines Wiesental im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Langensee (Neukirch), ein See im Gebiet der Gemeinde Neukirch im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Langensee (bis 1910 Kotziolken), Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Kociołki (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Ostpreußen 
 Langensee, deutscher Name für den Lago Maggiore, ein See im Grenzgebiet Italien/Schweiz

Siehe auch:
 Langesee
 Langsee